L'Enseignement Langue et Culture d'origine (ELCO) est un dispositif conçu en France en 1977 dans le but de permettre aux enfants de parents immigrés de garder un lien avec leur pays d'origine. Les cours sont assurés par des enseignants recrutés, payés et encadrés par les pays d'origine. Ce sont des cours facultatifs dispensés au sein de l'école publique.

Généralités 
Les cours concernent notamment l'apprentissage de l'arabe.

Le dispositif est la transposition dans le droit français d'une directive européenne.

9 pays d'origine sont concernés l'Algérie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie.

Les cours sont dispensés à partir de la classe de CE1. Les cours représentent 1h 30 à 3 h par semaine et sont pour la plupart organisés après les heures de cours réguliers, le mercredi et parfois le samedi. Les enseignements ELCO sont ouverts à tous les écoliers sur souhait de la famille.

Suisse 
Un dispositif similaire existe en Suisse dans certains cantons notamment à Fribourg et Berne sous le nom de « Cours de langue et de culture d'origine ».

Critiques 
Selon Rachid Kaci, les Enseignement Langue et Culture d'origine font l'objet de dérives communautaristes. Il témoigne notamment avoir fait l’expérience d'enseignements islamistes au sein des cours de langue arabe.

Pour Alexandre del Valle, au lieu d'essayer d'intégrer les élèves issus de l'immigration, la France les confie à des personnes « hostile à notre pensée ». Il rapporte notamment le cas d'enseignements du négationnisme du génocide arménien dans le cadre des ELCO aux élèves d'origine turque.

Références

Voir aussi 

 Enseignement de l'arabe en France

Enseignement des langues en France
Immigration en France